Гаррісон ( або ) — поширене англійське прізвище, буквально Гаррі син. Також може бути ім'ям.

Прізвище 
 Бенджамін Гаррісон — 23-й президент США (1889–1893).
 Вільям Генрі Гаррісон — 9-й президент США (1841; помер через 32 дні після інаугурації).
 Гаррі Гаррісон — американський письменник-фантаст.
 Джеймс Гаррісон — донор крові із Австралії. Відомий також як «Людина із золотою рукою». Потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.
 Джейсон Гаррісон (1984) — канадський хокеїст.
 Джек Гаррісон (1996) — англійський футболіст.
 Джеррі Гаррісон (1949) — американський музикант і продюсер.
 Джим Гаррісон — канадський хокеїст.
 Джиммі Гаррісон (1934—1976) — американський джазовий контрабасист.
 Джоан Гаррісон (1935–) — олімпійська чемпіонка з плавання на спині 1952 року з Південної Африки.
 Джоан Гаррісон (1907—1994) — англійська сценаристка і кінопродюсер.
 Джон Гаррісон (1693—1776) — англійський винахідник, годинникар-самоучка.
 Джордж Гаррісон — англійський музикант, учасник гурту «Бітлз».
 Ерік Гаррісон (1999) — американський спринтер.
 Зіна Гаррісон — американська тенісистка, олімпійська чемпіонка.
 Кайла Гаррісон (англ. Kayla Harrison, 2 липня 1990) — американська дзюдоїстка, олімпійська чемпіонка.
 Кендра Гаррісон (1992) — американська легкоатлетка, чемпіонка та рекордсменка світу з бар'єрного бігу.
 Одлі Гаррісон — британський боксер.
 Раян Гаррісон — американський тенісист.
 Рекс Гаррісон (1908—1990) — англійський актор театру та кіно, нагороджений премією «Оскар».
 Скотт Гаррісон (!977) — британський професійний боксер,чемпіон світу за версією WBO, призер чемпіонату Європи.
 Тінслі Рендольф Гаррісон (1900—1978) — PhD в медицині, американський лікар та науковець, редактор.

Ім'я 
 Гаррісон Аффул (1986, Кумасі) — ганський футболіст, захисник туніського «Есперанса» та національної збірної Гани.
 Гаррісон Ладинґтон
 Гаррісон Омоко
 Гаррісон Форд — американський актор.
 Гаррісон Шмітт — американський астронавт, учасник експедиції на Місяць на «Аполлоні-17».